Чемпионат Южной Америки по мини-футболу (порт. и исп. CONMEBOL Copa América de Futsal) — главное соревнование по мини-футболу в зоне КОНМЕБОЛ, для стран Южной Америки. Первый турнир прошёл в 1967 году. С 1995 по 1999 именовался по-португальски — Taça America de Futsal (Кубок/Трофей Америки по мини-футболу). В 2003 году турнир стал называться Copa América de Futsal (Кубок Америки по футзалу). По результатам турнира отбираются сборные, которые будут представлять КОНМЕБОЛ на ближайшем чемпионате мира.

Список чемпионов и призёров

Чемпионат Южной Америки (FIFUSA)

Чемпионат/Кубок Америки (ФИФА)

Общее количество побед (с 1992 года)

Примечания

Ссылки 
 American Futsal Championships Overview

Международные соревнования по мини-футболу